Esztorszag